Чистые технологии (Cleantech) или экологически чистые технологии (Greentech) — безотходные и малоотходные технологии получения и переработки готового продукта, способствующие предотвращению загрязнения окружающей среды, продукты или услуги, которые улучшают эксплуатационные характеристики, производительность или эффективность при одновременном снижении затрат на производство, снижении потребления энергии, переработки отходов или снижении загрязнения окружающей среды. К экологически чистым технологиям относятся технологии очистки или технологии переработки в конце производственного цикла, используемые для устранения имеющего место загрязнения.

Рождение термина 
«Чистые технологии» приобрели широкую известность благодаря возросшему интересу потребителей, регулирующих органов и промышленности к чистым формам производства энергии или продукции. Чистые технологии (Cleantech) часто ассоциируется с венчурным капиталом. Термин исторически отличался от различных определений «зеленого бизнеса», «устойчивого развития» и т. д., по происхождению в сообществе венчурных инвестиций и расширился, чтобы обозначить бизнес-сектор, который включает в себя значительные и быстрорастущие отрасли, такие как солнечная и ветровая электроэнергетика, биотопливо (Альтернативная энергетика), очистка воды и переработка отходов.
С 1990-х годов интерес к этим технологиям возрос с двумя тенденциями: снижение относительной стоимости этих технологий и растущее понимание о моральном устаревании эксплуатации производств на технологиях 19-20 веков (таких как электростанции на ископаемом топливе, двигатель внутреннего сгорания и химическое производство), а также новое понимание антропогенного воздействия на экологию планеты в результате их использования.

Проводятся регулярные международные саммиты и форумы для повышения осведомленности о глобальном потеплении, изменении климата и воздействии на природную среду от сжигания ископаемого топлива, экологически грязных производств и т. д. где объясняется ключевая роль «Чистых технологий» для изменения текущей ситуации.

Чистые технологии в Мире 
В 2008 году инвестиции в чистые технологии в Северной Америке, Европе, Китае и Индии составили рекордные 8,4 миллиарда долларов. В настоящее время Китай рассматривается в качестве основного растущего рынка для инвестиций в чистые технологии с упором на технологии использования возобновляемых источников энергии. В 2014 году Израиль, Финляндия и США лидировали в Глобальном индексе инноваций в сфере чистых технологий из 40 стран, в то время как Россия и Греция были последними.

Примеры сотрудничества в России 
Российские компании выступили с инициативой объединить усилия российского бизнеса по сокращению воздействия на окружающую среду и предотвращению климатических изменений, поддержав программу «Российское партнерство за сохранение климата» и подписав соответствующее обращение. Данная инициатива призвана стать дополнительным шагом, направленным на обеспечение принятия нового климатического соглашения на 21-й конференции сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата.

Примечания 

Устойчивость окружающей среды